Ланжеве́н () — фамилия французского происхождения.

Известные носители:
 Ланжевен, Доминика (род. 1947) — французская исследовательница физической химии.
 Ланжевен, Дэйв (род. 1954) — американский хоккеист, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Айлендерс» (1980—1983).
 Ланжевен, Поль (1872—1946) — французский физик и общественный деятель, создатель теории диамагнетизма и парамагнетизма.
 Ланжевен, Эктор-Луи (1826—1906) — канадский политик, мэр Квебека.
 По-Ланжевен, Жорж (род. 1948) — французская женщина-политик.

Другое 
 Ланжевен — крупный древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Блок Ланжевена — здание в Оттаве, где размещается канцелярия премьер-министра Канады.